Хандагай — название населённых пунктов в России:
 Хандагай — посёлок в Хоринском районе Бурятии.
 Хандагай — деревня в Баяндаевском районе Иркутской области.
 Хандагай — деревня в Боханском районе Иркутской области.
 Хандагай — деревня в Черемховском районе Иркутской области.